Thysanococcus är ett släkte av insekter. Thysanococcus ingår i familjen Halimococcidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sköldlöss
Thysanococcus